Sachs může být:

příjmení osob
 Bernard Sachs (1858–1944) – americký neurolog
 Curt Sachs – muzikolog, autor Sachs-Hornbostelovy klasifikace hudebních nástrojů
 Hana Sachsová (1907–1987) – česká a československá politička KSČ
 Hans Sachs (1494–1576) – německý básník a dramatik
 Horst Sachs (1927–2016) – německý matematik
 Jacob Philipp Sachs von Lewenheimb (1627–1672) – německý přírodovědec a městský lékař
 Jeffrey Sachs (* 1954) – americký ekonom
 Nelly Sachsová (1891–1970) – německá spisovatelka a překladatelka

jiný význam
 Goldman Sachs – nadnárodní investičně-obchodní společnost
 Tay-Sachsova choroba – dědičná metabolická choroba
 ZF Sachs – dodavatel automobilových dílů, nástupce bývalého výrobce motocyklů Fichtel & Sachs, součást holdingu ZF 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení